Sabun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sabun, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Syrien 

 Sabunsuyu Deresi, vattendrag, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar